Rafał Leszczyński – calciatore polacco
 Rafał Leszczyński – nobile e poeta polacco